Droga krajowa nr 6 (Czechy)
 Droga krajowa nr 6 (Polska)
 Droga krajowa nr 6 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A6